Irene Hunt (1892-1998) – attrice statunitense
 Irene Hunt (1907-2001) – scrittrice statunitense